Янтиково — название населённых пунктов в Чувашии, Россия:

 Янтиково — деревня в Козловском районе.
 Янтиково — село в Яльчикском район .
 Янтиково — село в Янтиковском районе.

См. также 
 Янтиковское сельское поселение